Lorenzo Trincheri – critico letterario, filosofo e saggista italiano
 Lorenzo Trincheri – ultramaratoneta italiano
 San Magno de' Trincheri – arcivescovo italiano venerato come santo della Chiesa cattolica